Aqua kan syfta på:

 Aqua – en kemisk förening, se vatten
 Aqua (musikgrupp) – en dansk musikgrupp
 Aqua (satellit) –  har som syfte att studera den hydrologiska cykeln på jorden
 Aqua (färg) – en färg mellan grönt och blått
 Aqua (användargränssnitt) – användargränssnittet som används i Mac OS X
 Aqua GT – ett racingspel utvecklat till Dreamcast och Playstation